Rånbässen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rånbässen, Närpes, Österbotten, 
 Rånbässen, Nagu, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar